Puchar Luksemburga w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Luksemburgu. Organizowane co sezon przez Luksemburski Związek Piłki Nożnej (FLF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Nationaldivisioun piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W sezonie 1921/22 rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Luksemburga. Zwyciężył klub Racing Club Luxembourg. W latach 1940-1944 rozgrywki zostały zawieszone z powodu II wojny światowej. W sezonach 2019/20 i 2020/21 rozgrywek nie dokończono z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 104 kluby występujących w Mistrzostwach Luksemburga. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2016/17 rozgrywki składają się z 8 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, rundy pierwszej i drugiej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na stadionie Josy Barthel w Luksemburgu.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Luksemburga na podium oficjalnie stawało w sumie 34 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Red Boys Differdange, który zdobył 15 Pucharów.

Stan na 31.05.2021.

Uwagi:
 kursywą oznaczone zespoły, które zostały rozwiązane lub połączone w celu utworzenia nowego klubu.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Nationaldivisioun
 Superpuchar Luksemburga

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Luksemburga w bazie League321 

!